Hamar István (1867–1933) református lelkész, teológus, egyházi író, teológiai akadémiai tanár
 Hamar István (1970) válogatott labdarúgó, csatár, balszélső